Sovereign to:

 Sovereign – album zespołu Neurosis
 Sovereign – wieżowiec w Atlancie

Zobacz też
 Suweren (ujednoznacznienie)